Västerås (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Västerås (stad), de hoofdstad van deze gemeente.